Åsa je norské a švédské křestní jméno:
 Åsa Larssonová – švédská spisovatelka
 Åsa Magnusson – švédská akrobatická lyžařka
Åsa - norská královna království Agðir mezi 815 a 834–838, babička Haralda I. Krásnovlasého, sjednotitele Norska

Ženská jména